Ingemar Svensson kan avse:

Ingemar Svensson (1929–2004), svensk roddare.
Ingemar Svensson (1933–2022), svensk skulptör och målare.
Ingemar Svensson (1936–2006), svensk museiman.